Stati Uniti d'America
 North Newton – città della Contea di Harvey, Kansas
 North Newton – township della Contea di Cumberland, Pennsylvania